Стрелковый полк:

 Стрелковый полк (Великобритания)
 Стрелковый полк РККА